Кардель (анг. Cardell, фр. Cardel):
 Кардель — деревянная верёвка, кручёный ствол молодой ёлочки, берёзы, ивы или черемухи, а также можжевеловых корней, употреблявшийся для связки деталей плотов, деревянных судов, морских лодок и иного.
 Карде́ль, морской термин — фал, подъе́мна, снасть, подымающая гафель, полурей.
 Карде́ль, Архангельский край — у промышленников фал, для подъёма рея.
 Кардель — город в мексиканском штате Веракрус.

Фамилия 
 Кардель, Жан — французский промышленник — гугенот.
 Кардель, Пепца (в девичестве Мачек; 1914—1990) — югославский словенский политик, участница Народно-освободительной войны Югославии.
 Кардель, Эдвард — югославский политический деятель.

См. также 
 Карделли, Соломон
 Карделлини, Линда